Surf Rider (песня) — Песня написанная и впервые исполненная группой The Ventures. Различные ее версии имеются в репертуаре нескольких десятков исполнителей. Наиболее известна кавер-версия в исполнении The Lively Ones, прозвучавшая в фильме «Криминальное чтиво» .
 Surfrider (организация) — европейский фонд защиты окружающей среды.